Waldemar V van Sleeswijk (beter bekend als Waldemar III van Denemarken, 1314-1364) hertog van Sleeswijk (1325-1326, 1330-1364)
 Waldemar V van Anhalt (+1436), graaf van Anhalt-Köthen (1423-1436)